Toponímia:
Muntanyes:
Les Guixeres: muntanya situada als municipis de Valls (Alt Camp) i Montblanc (Conca de Barberà)
Indret:
Les Guixeres: indret del municipi dels Garidells (Alt Camp)
Les Guixeres: indret del municipi d'Alfarràs (Segrià)
Les Guixeres: barri de Badalona (Barcelonès)
 Les Guixeres de Vilobí: indret del municipi de Vilobí del Penedès (Alt Penedès),